Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 587 dans le monde.

 RS-587 au Brésil
  dans certains pays